Машинобудівни́й прову́лок — назва провулку в різних населених пунктах деяких країн.

Машинобудівний провулок — провулок у місті Київ.
 Машинобудівний провулок — провулок у місті Харків.

Машинобудівний провулок — провулок у місті Вязьма Смоленської області.
 Машинобудівний провулок — провулок у місті Кіров.
 Машинобудівний провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Машинобудівний провулок — провулок у місті Шахти Ростовської області.

Провулки